Onderdistrict in Indonesië
 Pegandon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pegandon (Karangdadap), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pegandon (Pegandon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java